Чжан Лу:
 Чжан Лу (?—216) — даосский патриарх школы Пяти Ковшей Риса.
 Чжан Лу (род. 1976) — китайский космонавт (тайконавт).
 Чжан Лу (род. 1987) — китайский футболист, вратарь команды «Ляонин Хувин» и национальной сборной КНР.